La competizione dello slalom gigante maschile di sci alpino agli XI Giochi olimpici invernali si è svolta nei giorni 9 e 10 febbraio 1972 sulla pista del Mount Teine a Sapporo.

La gara 
Tra i favoriti c'era il campione in carica della coppa del Mondo nello slalom gigante l'italiano Gustav Thöni. Mentre il campione del mondo del 1970 l'austriaco Karl Schranz fu, tre giorni prima dell'apertura delle Olimpiadi, bandito dal CIO per professionismo. Una decisione controversa, impedì a Schranz di avere l'ultima possibilità di vincere una medaglia d'oro olimpica. Alla fine della prima manche era in testa norvegese Erik Håker con Thöni al terzo posto. Ma Håker cadde nella seconda manche e dette via libera per l'italiano. Thoeni ottenne il secondo miglior tempo nella seconda manche che valse la medaglia d'oro. La seconda manche è stata vinta dallo svizzero Edy Bruggmann, che era stato solo decimo dopo la prima manche, e vinse la medaglia d'argento. Il bronzo andò all'altro svizzero Werner Mattle.

Classifica

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Slalom gigante maschile